Omkara steht für:

 Omkara (2004), Kannada-Film von Shivamani
 Omkara (2006), Hindi-Film von Vishal Bhardwaj